Ramón Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Ramón Rodríguez (Fußballtrainer), Fußballtrainer
 Ramón Rodríguez (Politiker), salvadorianischer Politiker, Präsident 1850
 Ramón Rodríguez (Segler), uruguayischer Segler 
 Ramón Rodríguez (Karambolagespieler) (* 1967), peruanischer Karambolagespieler
 Ramón Rodríguez (Schauspieler) (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler puerto-ricanischer Herkunft
 Ramón Rodríguez Chacín, venezolanischer Militär und Politiker
 Ramón Rodríguez da Silva (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Ramón Rodríguez Verdejo Monchi (* 1968), spanischer Fußballtorhüter